Brug van Constantijn (Arles) - Romeinse brug in Frankrijk
 Brug van Constantijn (Mysia) - Antieke brug in Turkije
 Brug van Constantijn (Donau) - Romeinse brug over de Donau tussen wat nu Roemenië en Bulgarije is